Zahradnice může být:
 ženská obdoba zahradníka
 Zahradnice (Olbramovice), část obce Olbramovice v okrese Benešov